Lucien Michard (1903-1985), coureur cycliste français ;
 Jean Michard-Pellissier (1909-1976), homme politique français ;
 Louis Michard (1914-1945), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Laurent Michard (1915-1984), historien français de la littérature.